Сезон 1983 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 46-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 26 березня по 6 листопада 1983 року. Участь у змаганні узяли 18 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Дніпро» (Дніпропетровськ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала першою в історії.

Підсумкова таблиця 

Ліміт нічиїх дорівнював 10.

Матчі

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

83
СРСР
1983 в СРСР